Onderzeeboot
Duikboot (alcoholische drank), een alcoholische cocktail
Duikboot (golfterm), iemand die door middel van het opgeven van een te hoge handicap oneerlijk wint